Седжвік (округ, Колорадо)
 Седжвік (округ, Канзас)